Bílý rybník může znamenat:

 Bílý rybník (Kopidlno) –  rozloze vodní plochy 1,0 ha se nalézá u samoty Kamenský Dvůr asi 2 km západně od centra města Kopidlno v okrese Jičín,
 Bílý rybník (Kost) – rybník o rozloze vodní plochy 4,18 ha nalézající se na říčce Klenice na katastru obce Podkost v okrese Mladá Boleslav.